Zemljopis:
 Trinidad, otok u Karibima
 Saunders Island (Falklandski Otoci), španjolski naziv za ovoj otok
 Trindade i Martim Vaz, brazilska otočna skupina
 Trinidad (Bolivija), grad u Boliviji
 Trinidad (Kuba), otok na Kubi
 Trinidad (Paragvaj), grad u Paragvaju
 Trinidad (Bohol), općina u pokrajini Bohol na Filipinima
 Trinidad (Urugvaj), grad u Urugvaju
 Trinidad, Colorado, grad u Coloradu, SAD
 Trinidad, Kalifornija, grad u Kaliforniji, SAD
 Trinidad, Teksas, grad u Teksasu, SAD

Ostalo:
 Trinidad (film), film iz 1950-ih
 Trinidad (brod), Magellanov brod

Trinidad je prezime ovih osoba:
 Félix Trinidad (* 1973.), portorikanski bokser
 José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle (1781. – 1850.), honduranski političar